L'expression « Abeille vraie » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs taxons différents d'abeilles :

 l'ensemble de la sous-famille des Apinae
 uniquement les espèces du genre Apis

Abeille (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu
Apidae